Чух і Сверблячка (англ. Itchy & Scratchy) — персонажі однойменного мультсеріалу, пародія на мультсеріал Том і Джеррі, який транслює студія «Крастіла».
 Чух Олександр Васильович (1959) — український музикант, співак, соліст фольклорного ансамблю Національної філармонії України «Веселі музики».
 Шух (міра)